Сан Хосе де Љанос има више значења:

 Сан Хосе де Љанос (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хосе де Љанос, Ел Запоте (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хосе де Љанос, Фаустино Миранда (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику